Plaats in Indonesië
 Tumori (Gunungsitoli Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Sitoli in de provincie Noord-Sumatra
 Tumori (Mandrehe), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra